Umag Trophy 2021 var den 9. udgave af det kroatiske cykelløb Umag Trophy. Det 154 km lange linjeløb blev kørt den 3. marts 2021 på en rundstrækning med start og mål i Umag i den vestligste del af landet. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021.

Italienske Jakub Mareczko fra Vini Zabù vandt løbet efter en spurt, hvor han henviste Filippo Fortin og Tomáš Bárta til de sidste to pladser på podiet.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

2021
UCI Europe Tour 2021